Perdona si te llamo amor puede referirse a:
Perdona si te llamo amor (libro) (2008), un libro del escritor italiano Federico Moccia.
Perdona si te llamo amor (2008), adaptación italiana de la película.
Perdona si te llamo amor (2014), adaptación española de la película.